

Географічні об'єкти 

 Мальдонадо — місто в Уругваї
 Мальдонадо — департамент в Уругваї
 Пуерто-Мальдонадо — місто в Перу

Прізвище 

 Бенхамін Мальдонадо — болівійський футболіст
 Мануель Антоніо Флорес Мальдонадо — іспанський адмірал і колоніальний чиновник
 Пастор Мальдонадо — венесуельський автогонщик
 Ізабелла Мальдонадо — американська письменниця, авторка кримінальних романів